Die Avon Championships of Cincinnati 1982 waren ein Tennisturnier der Damen in Cincinnati. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 11. bis 17. Januar 1982 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Cincinnati